Edgewater ist der Name der Städte:

in Australien:
 Edgewater (Western Australia), Australien

in Kanada:
 Edgewater (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Edgewater (Alabama), im Jefferson County
 Edgewater (Colorado), im Jefferson County
 Edgewater (Delaware), im Sussex County
 Edgewater (Florida), im Volusia County
 Edgewater (Georgia), im Fayette County
 Edgewater (Illinois), im Cook County
 Edgewater (Indiana), im Porter County
 Edgewater (Kentucky), im Pike County
 Edgewater (Louisiana), im Ouachita Parish
 Edgewater (Maryland), im Anne Arundel County
 Edgewater (Michigan), im Benzie County
 Edgewater (New Jersey), im Bergen County
 Edgewater (New York), im Cayuga County
 Edgewater (South Carolina), im Sumter County
 Edgewater (Tennessee), im Rhea County
 Edgewater (Vermont), im Washington County
 Edgewater (Virginia), im Hampton (city) County
 Edgewater (Washington), im Snohomish County
 Edgewater (Wisconsin), im Sawyer County
 Edgewater (Town), Town(ship) im Sawyer County, Wisconsin

Sonstiges:
 der Name einer Band, siehe Edgewater (Band)

im NRHP gelistete Objekte:
 Edgewater Beach Apartments, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 94000979
 Edgewater Beach Cottages, in Detroit Lakes, Minnesota, ID-Nr. 89000138
 Edgewater Borough Hall, in Edgewater, New Jersey, ID-Nr. 07001401
 Edgewater Farm, in Willsboro Point, New York, ID-Nr. 88000035
 Edgewater Public Library, in Edgewater, New Jersey, ID-Nr. 09001154
 Edgewater Village Hall and Tappen Park, in New York, New York, ID-Nr. 80002756

Siehe auch:
 Edgewater Estates
 Edgewater Park